Hallegg bezeichnet:

 Hallegg (Klagenfurt am Wörthersee), Ortsteil von Wölfnitz, Klagenfurt am Wörthersee, Kärnten
 Schloss Hallegg in Klagenfurt
 Hallegg, kärntnerisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Halleck